1948/49 was het 51ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Portsmouth werd voor het eerst landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division North

Third Division South
 

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1948/49